Naples es el nombre en inglés de la ciudad de Nápoles y puede referirse a:
Naples, pueblo en el condado de Clark en el estado estadounidense de Dakota del Sur.
Naples, ciudad en el condado de Collier, estado estadounidense de Florida.
 Naples, comunidad no incorporada en el condado de Boundary, estado estadounidense de Idaho.
Naples, pueblo en el condado de Scott en el estado estadounidense de Illinois.
Naples, pueblo en el condado de Cumberland en el estado estadounidense de Maine.
Naples, lugar designado por el censo en el condado de Cumberland en el estado estadounidense de Maine.
Naples, pueblo en el condado de Ontario, estado estadounidense de Nueva York.
Naples, villa en el condado de Ontario, estado estadounidense de Nueva York.
Naples, localidad en el condado de Uintah, estado estadounidense de Utah.